A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 200 méteres pillangóúszás versenyszámát 2021. július 26. és 28. között rendezték. Az aranyérmet Milák Kristóf nyerte, új olimpiai rekorddal. Kenderesi Tamás a 4. helyen végzett.

Ez volt az első magyar aranyérem pillangóúszásban az olimpiai játékok történetében.

Naptár
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint értendők.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
 NR: országos rekord

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján

Döntő
A döntőt 2021. július 28-án rendezték.
A rövidítések jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források

Úszás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon